Gârda se poate referi la:

 Gârda-Bărbulești, sat în județul Alba, România
 Gârda Seacă, sat în partea de nord-vest a județului Alba, în Munții Bihorului
 Gârda de Sus, sat în județul Alba, România
 Comuna Gârda de Sus, comună în județul Alba, România
 Râul Gârda Seacă

Nume de familie 
 Gheorghe Gârda

Altele 
 Gârde, sat în comuna Bistra, județul Alba, România

Vezi și 
 Garda (dezambiguizare)
 Gârdești (dezambiguizare)